USS Indianapolis je bilo ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Indianapolis (CA-35)  
 USS Indianapolis (SSN-697)

Indianapolis